Verbrechen nach Schulschluß  bezeichnet zwei Kinofilme von Alfred Vohrer:

 Verbrechen nach Schulschluß (1959)
 Verbrechen nach Schulschluß (1975)